Mohamed Chikoto (Benim, 28 de fevereiro de 1989) é um futebolista profissional nigerino que atua como defensor.

Carreira 
Mohamed Chikoto representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013